Sebald (imię)
Osoby o imieniu Sebald
 Sebald Beham (1500-1555) – grafik niemiecki
Osoby o nazwisku Sebald
 Józef Sebald (1853-1931) – fotograf krakowski
 W.G. Sebald (1944-2001) – pisarz niemiecki

Inne
 St. Sebald – kościół św. Sebalda w Norymberdze